AEU ist die Abkürzung für:

 Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer in Deutschland
 Astraeus (Fluggesellschaft), britische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Atlantic Eastern University, internationale Berufsuniversität

Siehe auch:
 AEU-Vertrag, siehe Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU-Vertrag), einer der Gründungsverträge der Europäischen Union (EU)
 AEÜ - International Journal of Electronics and Communications (ehemals Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik)

AEU